Linthal může být:

 Linthal (Haut-Rhin) – francouzská obec v departementu Haut-Rhin
 Linthal (Glarus) – bývalá švýcarská obec v kantonu Glarus